Der Name Saramacca bezeichnet 

einen Distrikt in Suriname, siehe Saramacca
einen Fluss in Suriname, siehe Saramacca (Fluss)
Bevölkerungsgruppe in Suriname, siehe Saramaccaner
Sprache in Suriname, siehe Saramaccaans